Partido Liberal es o fue el nombre de los siguientes partidos políticos:

En América 
 Argentina:
Partido Liberal (Argentina, 1852) (formado en 1852). 
Partido Liberal (Argentina, 1880) (formado en 1880). 
Partido Liberal de Corrientes (formado en 1856). 
 Bolivia: Partido Liberal (Bolivia) (desde 1883).
 Brasil: 
Partido Liberal (Brasil, 1831) (1831). 
Partido Liberal (Brasil, 1985) (1985).
Partido Liberal (Brasil, 2006) (2006).
 Canadá: Partido Liberal de Canadá (desde 1867).
 Chile:
Partido Liberal de Chile (1849-1966).
Partido Liberal (Chile, 1988-1994) (1988-1994).
 Partido Liberal (Chile, 1998-2002) (1998-2002).
 Partido Liberal de Chile (2013) (desde 2013).
 Colombia: Partido Liberal Colombiano (desde 1848).
 Costa Rica:
Partido Liberal Progresista (Costa Rica, 1889), participante de las elecciones de 1889.
Partido Liberal Progresista (Costa Rica, 2016), (desde 2016).
 Cuba: Partido Liberal (1878-1952).
 Ecuador: Partido Liberal Radical Ecuatoriano (1830-2002).
 Guatemala:
 Partido Liberal (Guatemala).
 Partido Liberal Progresista (Guatemala) (1925-1944).
 Honduras: Partido Liberal de Honduras (desde 1891).
 México:
 Partido Liberal (México) (1822-1911).
 Partido Liberal Mexicano (1906-1918).
 Nicaragua: Partido Liberal Independiente (Nicaragua) (desde 1944).
 Panamá: Partido Liberal (Panamá) (1903-2009).
 Paraguay: Partido Liberal Radical Auténtico (desde 1887), refundado en 1978.
 Uruguay: Partido Liberal (Uruguay) (2002-2009).
 Venezuela: Partido Liberal (Venezuela) (1840-1899).

En Asia 
 Japón:
 Partido Liberal (Japón, 1881) (1881)
 Partido Liberal (Japón, 1945) (1945-1955)
 Partido Liberal (Japón, 1998) (1998-2003)
 Partido Liberal (Japón, 2016) (nombrado así en 2016-2019).

En Europa 
 Andorra: Partido Liberal de Andorra (formado en 1992).
 Bélgica: Partido Liberal (Bélgica)
 España:
 Partido Liberal (España, Restauración) (1880-1931). 
 Partido Liberal (España, 1976) (1976-1989).
 Partido Liberal Español (1977).
 Grecia: Partido Liberal (Grecia) (1910-1961).
 Islandia: Partido Liberal (Islandia) (1998-2012).
 Italia:
Partido Liberal (Italia) (1997-2004).
Partido Liberal Italiano (1922-1994).
 Reino Unido:
 Partido Liberal del Reino Unido (1859-1988).
 Partido Liberal del Reino Unido (1989) (desde 1887), refundado en 1978.
 Suiza: Partido Liberal Radical Suizo (desde 2009).

En Oceanía 
 Australia: Partido Liberal de Australia (formado en 1945).